Herrarnas turnering i fotboll vid panamerikanska spelen 2003 avgjordes i Santo Domingo, Dominikanska republiken under perioden 2-15 augusti 2003. Argentina blev mästare efter vinst i finalen mot Brasilien. Åtta lag deltog, med Mexiko som titelförsvarare. De sydamerikanska nationerna deltog med U20-lag, och resterande med sina U23-landslag.

Matchresultat

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Utslagsspel

Semifinaler

Match om tredje pris

Final

Se även
 Damernas turnering i fotboll vid panamerikanska spelen 2003

Herr